Seme je lahko:
 seme, del rastline, ki nastane po oploditvi iz cveta in se uporablja za razmnoževanje
 seme ali sperma, telesna tekočina
 Seme, priimek več znanih ljudi

Kategorija